Рожен — пристрій у вигляді металевого прута, на який настромлюють м'ясо, рибу для смаження на вогні.
 Рожен — довга палиця з загостреним кінцем, загострений кілок у санях.
 Рожен — гострий дерев'яний щуп для пошуку болотяної залізної руди в слов'янських рудокопів починаючи з часів Стародавньої Русі.
 «Рожен» — головний болгарський фольклорний ярмарок у районі Рожен (Смолянська область, Південна Болгарія)

Топонім 

 Рожен — село в Болгарії.
 Рожен — перевал у Родопах.
 Рожен — гірська вершина в Родопах.
 «Рожен» — обсерваторія в Болгарії.
 6267 Рожен — астероїд головного поясу.

Прізвище 

 Андрій Рожен — український кінорежисер.
 Рожен Олександр Павлович (1937—2016) — український сценарист, літератор, журналіст.

Примітки 

Українські прізвища